Галина Алексеевна Фёдорова (род. 8 марта, — заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, профессор, автор около 80 научных трудов, дважды мастер спорта по трековому (1969 год) и шоссейному велоспорту (1972 год), заведующая кафедрой физического воспитания Вологодского государственного технического университета (ныне ВоГУ)

Биография 
Галина Алексеевна родилась в глубинке Костромской области в знаменательный День — 8 марта. Окончила институт физической культуры П. Ф. Лесгафта

В студенческие годы стала заниматься велоспортом и сразу выиграла первенство города. В 1969 году выполнила норматив мастера спорта по велотреку, а в 1972 году — по велогонкам на шоссе. Входила кандидатом в сборную команду страны.

По окончании института распределилась в Вологду, отказавшись от выгодных предложений остаться в Санкт-Петербурге. С 1975 года стала работать на кафедре физвоспитания Вологодского политехнического института, а затем в 1980 году возглавила кафедру.

По инициативе Галины Алексеевны и при её непосредственном участии в городе Вологда были построены стадион «Политехник», оздоровительный центр в общежитии на улице Щетинина, загородная оздоровительная база под Белозерском. Также в спорткомплексе института был оборудован тренажёрный зал, кабинет биостимуляции, класс аэробики и методический кабинет.

Немалое влияние в 1995 году Галина Алексеевна оказала на создание в институте женской команды для участия в чемпионате России по баскетболу, тренером которой стала Татьяна Николаевна Карамышева. Первоначальное название — Политехник (позже — Вологда-Чеваката)

Дочь Г. Федоровой, Инга Гуляева, пошла по стопам матери: она дипломированный специалист по физической культуре, мастер спорта по кёрлингу.

Признание и заслуги 
 Медаль за трудовое отличие — 1986 г.
 Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» — 1996 г.
 Нагрудный знак «Почетный работник Высшего профессионального образования Российской Федерации» — 2001 г.
 Медаль Петра Францевича Лесгафта — 2010 г.

Кафедра физического воспитания ВоГУ, возглавляемая Г. А. Фёдоровой четыре года подряд признавалась лучшей среди технических вузов России.

В 2013 году Галина Федорова пронесла через Вологду олимпийский огонь

Примечания 

Преподаватели вузов Вологды
Выпускники Университета имени Лесгафта
Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации
Мастера спорта СССР
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Родившиеся 8 марта